Coyoacán (gemeente), een gemeente van Mexico-Stad
 Coyoacán (wijk), een wijk in die gemeente